Tenner ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Tenner (1885–1967), deutscher Politiker (USPD, KPD, KPO, SAPD)
 Ben Tenner (* 2001), deutscher Musikproduzent und DJ

 Friedrich Tenner (Jurist) (1876–1960), deutscher Verwaltungsjurist
 George Tenner (* 1939), deutscher Autor und Journalist
 Haide Tenner (* 1947), österreichische Journalistin des ORF 
 Heinrich Tenner (1865–1949) österreichischer Fechter und General
 Klara Tenner-Rácz (1936–2020), ungarische Infektionspathologin und AIDS-Forscherin
 Kurt Tenner (1907–1995), österreichischer Dirigent und Komponist

Daneben ist
 Jan Tenner die Hauptfigur einer Hörspielreihe

Siehe auch:
 Denner (Begriffsklärung)